Teuthras () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Teuthras (Herrscher von Teuthranien)
 Teuthras (König von Phrygien)
 Teuthras (Achaier), ein griechischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Teuthras (Sohn des Agamemnon)
 Teuthras (Sohn des Pandion)
 Teuthras (Oikist), Oikist von Teuthrone in Lakonien
 Teuthras (Vater der Eurygone)
 Teuthras (Vater des Axylos)
 Teuthras (Trojaner), ein trojanischer Kämpfer im Trojanischen Krieg